Aquitanië (Frans: Aquitaine), een historische provincie en administratieve regio in het zuidwesten van Frankrijk
 Aquitaine (trein), een Franse binnenlandse Trans Europ Express-trein
 Aquitaine (kip), een Frans kippenras